

Sigle 
 Nederlandse Omroep Stichting  – ente radiotelevisivo statale dei Paesi Bassi
 Network Operating System  – sistema operativo sviluppato da Control Data Corporation
 New Orleans Saints  – squadra professionistica di football americano
 Nitric oxide synthase  – enzima ossido nitrico sintasi, responsabile della sintesi dell'ossido di azoto
 Nitrous Oxide Systems Inc.  – protossido di azoto per uso automobilistico
 Nulla osta sicurezza  – Trattamento dati riservati
 New Old Stock  – Oggetto nuovo mai utilizzato, ma ormai fuori produzione, in pratica una giacenza di magazzino. Termine utilizzato dai collezionisti per indicare oggetti vintage.

Aziende 
 NOS – azienda di telefonia portoghese

Chimica 
 NOS – Ossido di diazoto

Codici 
 NOS – Codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Nosy Be-Fascene (Madagascar)
 NOS – Codice vettore ICAO di Neos Air

Prodotti 
 NOS Energy Drink  – bevanda energetica prodotto da The Coca-Cola Company